Carlos Aguilar puede referirse a varias personas:

 Carlos Alberto Aguilar (1929-1992), periodista argentino.
 Carlos Aguilar (1958), novelista español.
 Carlos Aguilar (1971), cineasta argentino.
 Carlos Aguilar Camargo (1948), político mexicano.